Municipio de Woodland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodland (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Woodland (condado de Carroll, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Woodland (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Woodland (condado de Decatur, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Woodland (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Woodland (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Woodland (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Burlington.